Douglas John Risebrough (né le  à Guelph en Ontario au Canada) est un joueur professionnel  canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
  
|1973-1974 ||Rangers de Kitchener ||OHA ||46 ||25 ||27 ||52 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1974-1975|| Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||7 ||5 ||4 ||9 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975|| Canadiens de Montréal || LNH ||64 ||15 ||32 ||47 ||198 ||11 ||3 ||5 ||8 ||37 
|-  
|1975-1976|| Canadiens de Montréal || LNH ||80 ||16 ||28 ||44 ||180 ||13 ||0 ||3 ||3 ||30 
|-
|1976-1977|| Canadiens de Montréal || LNH ||78 ||22 ||38 ||60 ||132 ||12 ||2 ||3 ||5 ||16 
|- 
|1977-1978|| Canadiens de Montréal || LNH ||72 ||18 ||23 ||41 ||97 ||15 ||2 ||2 ||4 ||17 
|-
|1978-1979|| Canadiens de Montréal || LNH ||48 ||10 ||15 ||25 ||62 ||15 ||1 ||6 ||7 ||32
|- 
|1979-1980|| Canadiens de Montréal || LNH ||44 ||8 ||10 ||18 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1980-1981|| Canadiens de Montréal || LNH ||48 ||13 ||21 ||34 ||93 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 
|- 
|1981-1982|| Canadiens de Montréal || LNH ||59 ||15 ||18 ||33 ||116 ||5 ||2 ||1 ||3 ||11 
|-
|1982-1983|| Flames de Calgary || LNH ||71 ||21 ||37 ||58 ||138 ||9 ||1 ||3 ||4 ||18 
|- 
|1983-1984|| Flames de Calgary || LNH ||77 ||23 ||58 ||51 ||164 ||11 ||2 ||1 ||3 ||25 
|- 
|1984-1985|| Flames de Calgary || LNH ||15 ||7 ||5 ||12 ||49 ||4 ||0 ||3 ||3 ||12 
|-
|1985-1986|| Flames de Calgary || LNH ||62 ||15 ||28 ||43 ||169 ||22 ||7 ||9 ||16 ||38 
|- 
|1986-1987|| Flames de Calgary || LNH ||22 ||2 ||3 ||5 ||66 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 

|740 ||185 ||286 ||471 || ||124 ||21 ||37 ||58 ||238

Références 

Naissance en janvier 1954
Naissance à Guelph
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Crusaders de Cleveland
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Flames de Calgary
Attaquant de hockey sur glace